Sallia bezeichnet:
 Sallia (Insel, Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sallia (Insel, bei Napasoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sallia (Insel, bei Alluitsup Paa), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sallia (Insel, Inussuttalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sallia (Insel, Pilaffik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sallia (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sallia (Insel, bei Kangeq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sallia (Insel, Qeqertarsuatsiaat Kangerluat) (auch Akuliaruseq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sallia (Insel, Akinnaq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sallia (Insel, Mitersiorfik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sallia (Insel, Qeqertarsuatsiaat), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sallia (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sallia (Insel, Upernavik) (auch Nigaartarfissuup Sallia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland